Giampietro ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Giampietro (1912–2010), US-amerikanischer Bildhauer
 Ella Giampietro (1871–nach 1892), österreichische Theaterschauspielerin, siehe Ella Erau
 Joseph Giampietro (1866–1913), österreichischer Schauspieler, Operettensänger und Komiker

Siehe auch:
 Gianpiero
 Giampietrino